Raúl Ruiz, puede referirse a:

 Raúl Ruiz Pino, cineasta chileno.
 Raúl Ruiz Matarín, futbolista español.
 Raúl Ruiz Benito, futbolista español.
 Raúl Ruiz Bautista, político mexicano.
 Raúl G. Ruiz, militar mexicano.
 Raúl Ruiz Gonzáles, político boliviano
 Raúl Ruidíaz, futbolista peruano.